Cette page contient les pages d'homonymie de Baril, Barril et Barile.

Patronyme 

 Chantal Baril (née en 1958), actrice québécoise ;
 Daniel Baril, journaliste, anthropologue et écrivain québécois ;
 Delphine Baril, actrice française ;
 Eduardo Barril (né en 1941), acteur et metteur en scène chilien ;
 Gilles Baril (né en 1957), ancien ministre péquiste du Québec ;
 Gilles Baril (né en 1940), ancien député libéral à l'Assemblée nationale du Québec ;
 Jacques Baril (né en 1942), homme politique québécois ;
 Jacques Baril (1924-1984), historien français de la danse ;
 Jean-Alexandre Baril, journaliste français ;
 Jean-François Baril (né en 1976), humoriste québécois ;
 Jean-Philippe Baril Guérard (né en 1988), romancier, dramaturge, acteur et metteur en scène québécois ;
 Marcel Baril (1917-1999), peintre canadien ;
 Maurice Baril (né en 1943), militaire canadien.

Orthographe différente 
 Paul Barril (né en 1946), capitaine de gendarmerie française et auteur.

Divers 
 Baril, unité de mesure utilisée notamment dans l'industrie pétrolière.
 Baril, emballage cartonné de section ronde ou rectangulaire (un baril de lessive par exemple).
 Baril, un accessoire dans la pratique du Pilates.
 Barile, commune italienne de la province de Potenza dans la région Basilicate.
 Barril, aéroport situé à l'ouest de la ville de Santa Barbará de Samaná en République dominicaine.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme